Grieb ist der Name folgender Orte:

 Grieb (Gemeinde Lasberg), Ortschaft der Gemeinde Lasberg, Bezirk Freistadt, Oberösterreich

Grieb ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Friedrich Grieb (1810–1861), deutscher Journalist, Sprachlehrer und Übersetzer 
 Ernst August Grieb (1845–1928), Schweizer Politiker (Radikale Demokraten)
 Albert Grieb (1858–1901), württembergischer Oberamtmann
 Fritz Grieb (1929–2007), österreichischer Schauspieler
 John Grieb (1879–1939), US-amerikanischer Turner und Leichtathlet 
 Manfred H. Grieb (1933–2012), deutscher Unternehmer und Kunstsammler
 Michael Grieb (1921–2003), deutscher Politiker (SED)
Weiteres:
 Grieb (Orgelbauer)

Siehe auch:
 Grib